Lilbi (Hiiumaa), een plaats in de Estlandse gemeente Hiiumaa, provincie Hiiumaa
 Lilbi (Saaremaa), een plaats in de Estlandse gemeente Saaremaa, provincie Saaremaa